Zeitldorn heißen folgende geographische Objekte:

historisch:

 Zeitldorn, historischer Name (bis 1951) von Oberzeitldorn, einem Ortsteil von Kirchroth, Bayern
 Zeitldorn, historischer Name (bis 1951) von Unterzeitldorn, einem Stadtteil von Straubing, Bayern, auch Niederhart-Zeitldorn bezeichnet